Grattenauer steht für:
 Grattenauer (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Grattenauer ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wilhelm Friedrich Grattenauer (1773–1838), deutscher Jurist und antisemitischer Autor
 Ernst Christoph Grattenauer (1744–1815), deutscher Verleger
 Friedrich Grattenauer (1895–1944), deutscher Marineoffizier